Arondismentul Prades (în ) este un arondisment din departamentul Pyrénées-Orientales, regiunea Languedoc-Roussillon, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Mont-Louis
 Cantonul Olette
 Cantonul Prades
 Cantonul Saillagouse
 Cantonul Sournia
 Cantonul Vinça

Comune 

Prades